B 317 bezeichnet:
 die Bundesstraße 317 in Deutschland
 die Friesacher Straße in Österreich

Abkürzung